Берёзовка — село в Бузулукском районе Оренбургской области России. Административный центр муниципального образования сельского поселения Берёзовский сельсовет.

География 
Село в северной части района на реке Берёзовке в 5 км слева от автодороги Бузулук—Бугуруслан.
Удалённость от районного центра и ближайшей ж/д станции — 45 км.
Расстояние до областного центра — 345 км.

История 
Основана как деревня в конце XVIII века помещиком Филиппом Твердиловым. Поименована от названия реки и фамилии помещика. Проживало более 200 человек.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Достопримечательности 
 На территории села в 1985 году воздвигнут обелиск в память односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 В 1995 году открыты мемориальные доски, на которых отмечены фамилии 65 погибших односельчан.

Учреждения социальной сферы 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Берёзовская основная общеобразовательная школа».
МБУК «Централизованная клубная система Бузулукского района».
МБУК "Бузулукская центральная районная система «Берёзовская библиотека-филиал № 2».
Имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Заслуженные люди 
 Миронов Григорий Григорьевич — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района